Leander Paes e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Andy Ram e Anastasija Rodionova 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Paola Suárez (terzo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Bob Bryan /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Leander Paes /  Martina Navrátilová (Campioni)
 Wayne Black /  Cara Black (terzo turno)
 Kevin Ullyett /  Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Donald Johnson /  Rennae Stubbs (primo turno)

 Chris Haggard /  Emmanuelle Gagliardi (primo turno)
 Leoš Friedl /  Liezel Huber (semifinali)
 Cyril Suk /  Maja Matevžič (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Barbara Schett (secondo turno)
 Petr Pála /  Janette Husárová (secondo turno)
 Graydon Oliver /  Petra Mandula (primo turno)
 Pavel Vízner /  Nicole Pratt (terzo turno)
 Mariano Hood /  Tina Križan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2003